Бриньо́ль (, ) — кантон во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег (департамент — Вар, округ — Бриньоль).

Состав кантона 
Впервые кантон образован в 1790 году. С 22 марта 2015 года число коммун в составе кантона возросло с 6 до 12, площадь кантона — 412,07 км², население — 39 121 человек, плотность населения — 94,9 чел/км² (по данным INSEE, 2012 год).

В 2012 году в состав кантона входило 6 коммун, численность населения составила 29 331 человек.

Примечания

Ссылки 
 Le canton de Brignoles INSEE 
 Plan du canton de Brignoles 
 Localisation du canton de Brignoles на карте Франции 

Кантоны департамента Вар